Фанкини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фанкини, Надя (род. 1986) — итальянская горнолыжница, двукратный призёр чемпионатов мира в скоростном спуске.
  (род. 1988) — итальянская горнолыжница.
 Фанкини, Элена (1985—2023) — итальянская горнолыжница, вице-чемпионка мира 2005 года в скоростном спуске.